Dandini – famiglia di pittori attiva a Firenze nel XVII/XVIII secolo
 Cesare Dandini – pittore italiano, fratello maggiore di Vincenzo
 Vincenzo Dandini – pittore italiano, fratello minore di Cesare
 Pier Dandini – pittore italiano, figlio di un terzo fratello di Vincenzo e Cesare
 Ottaviano Dandini – pittore italiano, figlio di Pietro
 Ercole Dandini – cardinale italiano
 Girolamo Dandini – cardinale, segretario di stato di papa Giulio III
 Girolamo Dandini – teologo, diplomatico, nipote del precedente
 Serena Dandini – conduttrice televisiva italiana